Wufeng bezeichnet folgende Orte:

in der Republik China:
 Wufeng (Taichung) (霧峰區), einen Bezirk der Stadt Taichung in der Republik China auf Taiwan
 Wufeng (Hsinchu) (五峰鄉), eine Landgemeinde im Landkreis Hsinchu in der Republik China auf Taiwan

in der Volksrepublik China:
 Wufeng (Yichang) (五峰土家族自治县), einen autonomen Kreis der Tujia in der chinesischen Provinz Hubei
 Wufeng (Huzhu) (五峰镇), eine Großgemeinde des Autonomen Kreises Huzhu in der chinesischen Provinz Qinghai
 Wufeng (Jintang) (五凤镇), eine Großgemeinde im Kreis Jintang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wufeng (Wan’an) (五丰镇), eine Großgemeinde im Kreis Wan’an in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Wufeng (Wufeng) (五峰镇), eine Großgemeinde des autonomen Kreises Wufeng in Hubei
 Wufeng (Yongchun) (吾锋镇), eine Großgemeinde im Kreis Yongchun in der chinesischen Provinz Fujian
 Wufeng (Zhangwu) (五峰镇), eine Großgemeinde des Kreises Zhangwu in der chinesischen Provinz Liaoning
 Wufeng (Enyang) (舞凤乡), eine Gemeinde im Stadtbezirk Enyang der Stadt Bazhong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wufeng (Yunyang) (五峰乡), eine Gemeinde im Stadtbezirk Yunyang von Shiyan in der chinesischen Provinz Hubei
 Wufeng (Gulou) (五凤街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Gulou von Fuzhou in der chinesischen Provinz Fujian
 Wufeng (Shunqing) (舞凤街道), ein Straßenviertel des Stadtbezirks Shunqing von Nanchong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wufeng (Zhenxiong) (乌峰街道), ein Straßenviertel des Stadtbezirks Zhenxiong von Zhaotong in der chinesischen Provinz Yunnan